La XIV edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la prima volta gli azeri del Neftchi Baku.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2006
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca